Miejscowości w USA:
 Osnabrock – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
Gminy w USA:
 Osnabrock (ang. Osnabrock Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier